Советское — рабочий посёлок в Саратовской области, второй по величине после районного центра Степного населённый пункт одноимённого района. Образует одноимённое Советское муниципальное образование со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе. Основан в 1766 году как немецкая колония Мариенталь ().

География 

Советское располагается на левом берегу Волги в северо-западной части Советского района. Расстояние до областного центра — 60 километров, до районного — 10 километров. Через посёлок протекает река Большой Караман, обозначающая его восточную границу. Центр располагается на возвышенности (историческое немецкое название — Длинная гора ()), на востоке за Большим Караманом находятся несколько мелких озёр и гряда холмов (Киргизские горы ()), со стороны которых в XVIII веке на поселение совершались набеги кочевников.

Федеральная трасса Р236 проходит в 23 километрах южнее Советского. С Саратовом посёлок связан прямым рейсовым автобусом. Ближайшая железнодорожная станция Приволжской региональной железной дороги — Золотая Степь на ветке Анисовка — Озинки.

История 

Поселение было основано немецкими колонистами — 82 семействами — выходцами из Лотарингии и Баварии — 16 июня 1766 года под названием Пфанненштиль (). Располагалось оно на правом берегу Большого Карамана, однако уже менее чем через год было затоплено в период половодья и перенесено поселенцами на другой берег. В первые годы условия были тяжёлыми: колонистам, большинство из которых не являлось крестьянами, приходилось жить в землянках, испытывать постоянную нехватку скота, дров и пригодной для обработки земли. Поселение регулярно подвергалось разрушительным набегам кочевых казахов и калмыков, в результате которых более 200 колонистов попали в рабство.

К концу XVIII века условия жизни заметно улучшились, поселение начало развиваться. Были построены 14 ветряных мельниц, больница, школа, небольшую старую церковь заменила новая. К началу XX века население увеличилось в 10 раз и переступило отметку в 5000 жителей. В селе имелись волостное правление и кредитное товарищество. В 1915 г. в селе имелись мануфактурно-бакалейная, бакалейная торговля, торговля швейными машинами, мясная торговля, продажа фруктовых вод, аптека, механические мукомольные мельницы, кузнечно-слесарное заведение, занимавшееся ремонтом и изготовлением экипажей и веялок. До 1917 г. в селе имелись 1 церковно-приходская и 3 земские школы, 1 министерское 2-х классное училище.

После расформирования Новоузенского уезда Самарской губернии и образования трудовой коммуны (автономной области) немцев Поволжья село являлось административным центром Мариентальского (Тонкошуровского) сельского совета и кантона. По данным Всероссийской переписи населения 1920 г. в селе проживало 7133 чел.; здесь насчитывалось 951 хозяйство, в том числе немецких — 948. В марте-апреле 1921 г. в Мариентале произошло крестьянское антибольшевистское восстание. В 1920—1930-х гг. в селе были организованы колхозы им. Крупской, «Поволжско-немецкий красноармеец», «Октябрьская революция».
В сентябре 1941 года по указу Президиума Верховного Совета СССР АССР немцев Поволжья прекратила своё существование, были проведены депортации немецкого населения из села. На место коренных жителей в Мариенталь и другие немецкие поселения Поволжья начали заселять эвакуированных из оккупированных войсками Вермахта областей. В 1942 году село было переименовано в Советское и стало центром новообразованного одноимённого района. Статус посёлка городского типа Советскому был присвоен в 1960 году. После расформирования района в 1962 году и его воссоздания в 1967 году административным центром стал посёлок Степное.

В Советском родились учитель и просветитель, публицист Антон Шнайдер (1798—1867), католические священники Августин Баумтрог (1883—1937), Алоизий Николаевич Каппес (1885—1937), литературовед Франц Шиллер (1898—1955) и заслуженный тренер СССР (хоккей на траве) Эдуард Айрих (1918—1993).

В Советском имеются библиотека, школа, детский сад, аптека, физкультурно-оздоровительный комплекс, мечеть и православный храм в честь Владимирской иконы Божией Матери.

Население 
Динамика численности населения по годам:

Достопримечательности 

В XVIII веке колония имела сначала молитвенный дом, а затем небольшую деревянную кирху Вознесения пресвятой девы Марии. Первая кирпичная церковь была построена в 1800 году. Однако и она вскоре оказалась слишком мала для быстро растущего числа прихожан. Строительство новой и последней кирхи было закончено в 1842 году. После двух деревянных и одного каменного это было уже четвёртое церковное здание в поселении. Архитектурный проект здания с 32-метровой колокольней и 16 колоннами был утверждён в 1830 году. Освящена церковь была в 1834 году, однако из-за неудачного проектирования благоустройство продолжалось до 1842 года. Сакристия была достроена в 1860 году.

После депортации немцев кирха была закрыта. До 1990-х годов её здание занимал дом культуры. Колокольня была разобрана, внутреннее убранство также не сохранилось. Здание находится в заброшенном состоянии.

Примечания

Ссылки 
 История немцев Поволжья
 Mariental — Louis — Chasselouis (английский)
 Советский район на сайте правительства Саратовской области
 Официальный сайт администрации района

Населённые пункты Советского района (Саратовская область)
Посёлки городского типа Саратовской области
Немецкие колонии в Поволжье
Бывшие районные центры Саратовской области
Муниципальные образования Советского района Саратовской области
Городские поселения Саратовской области